Il singolare del torneo di tennis Linz Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Vacek che ha battuto in finale Markus Hipfl 1-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Christophe Rochus (quarti di finale)
 David Sánchez (primo turno)
 Markus Hipfl (finale)
 Albert Montañés (quarti di finale)

 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Jan Vacek (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Linz Challenger 2001